Tip Top é uma banda de Synthpop alemã da Baviera.é constituída poelos irmãos Peter e Olli Brugger,que usam os nomes artísticos Beau Frost e Olli Parton,respectivamente.Peter Brugger também é o cantor e guitarrista da banda Sportfreunde Stiller. seus nomes artísticos brincam com os nomes,respectivamente,de uma empresa de alimentos congelados alemã chamada "Bofrost" e a cantora Americana Dolly Parton.com uma música auto-intitulada,eles participaram do Bundevision Song Contest 2006 e ficaram em sétimo lugar entre 16 concorrentes,como representante da Baviera.o sigle chegou a alcançar o Top 20 na Alemanha.a música também fez parte da trilha sonora do 2006 FIFA World Cup.

Discografia 
Álbuns-TipTop(2006)

Ligações externas 
 

Bandas da Alemanha